DY poate fi:
 Disprosiu, element chimic cu simbolul Dy.
 dy, notație matematică pentru derivata lui y.
Dysnomia, luna planetei pitice Eris.
 Norwegian Air Shuttle, codul IATA al acestei linii aeriene